Jachtwet (tot 1908 opgenomen in de Jacht- en Visserijwet) - Nederlandse wet
 Visserijwet (tot 1908 opgenomen in de Jacht- en Visserijwet) - Nederlandse wet
 Jachtdecreet (Vlaanderen) - Vlaams decreet